Maaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maaletto (ö i Oulunkaari), Norra Österbotten, 
 Maaletto (ö i Brahestad), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar